Palmstierna ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Fredrik Palmstierna (1823–1896), schwedischer Diplomat und Höfling
 Carl-Fredrik Palmstierna (1903–1993), schwedischer Baron, Historiker, Kulturhistoriker und Höfling
 Caroline Palmstierna (1930–2018), schwedische Fotografin und Ausstellungskuratorin, Ehefrau von Jacob Palmstierna
 Elisabeth Palmstierna (1917–2013), schwedische Baronin und Hofmarschallin
 Ellen Palmstierna (1869–1941), schwedische Baronin und Wahlkämpferin
 Erik Palmstierna (1877–1959), schwedischer Baron, Marineoffizier, Diplomat und Politiker
 Gunilla Palmstierna-Weiss (1928–2022), schwedische Bildhauerin, Keramikerin, Bühnenbildnerin und Autorin
 Hans Palmstierna (1926–1975), schwedischer Baron, Chemiker und Umweltdebattierer
 Henrik Palmstierna (1821) (1821–1885) schwedischer Baron, Landbesitzer, Oberst und Abgeordneter
 Henrik Palmstierna (1884) (1884–1962), schwedischer Baron und Soldat
 Hjalmar Palmstierna  (1836–1909), schwedischer Baron, Soldat, Politiker und Beamter
 Jacob Palmstierna (1934–2013), schwedischer Baron und Bankier
 Jan Palmstierna (* 1948), schwedischer Beamter und Diplomat
 Kule Palmstierna (1900–1983), schwedischer Baron und Arzt
 Margareta Palmstierna de Seynes (1905–1942), schwedisch-französische Autorin, Schwester von Carl-Fredrik Palmstierna
 Nils Palmstierna (1788–1863), schwedischer Baron und Diplomat
 Nils-Fredrik Palmstierna (1919–1990), schwedischer Baron und Soldat
 Otto Palmstierna (1790–1878), schwedischer Baron, Finanzminister, Landmarschall, Oberst und Abgeordneter